Bundesgesetz über die Vertretung der Studierenden ist der Langtitel folgender Gesetze:

 Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 1998, österreichisches Bundesgesetz
 Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014, österreichisches Bundesgesetz